Les Halles – sede storica dei mercati generali di Parigi
Marché international de Rungis –  dal 1969 nuova sede a Rugins